Олександр Попов
 Попов Олександр Анатолійович (1977—2017) — старшина ЗС України, учасник миротворчої місії в Іраку та російсько-української війни.
 Попов Олександр Андрійович (1892—1919) — російський художник.
 Попов Олександр Андрійович (1788—1859) — російський кораблебудівник.
 Попов Олександр Васильович (1808—1880) — російський сходознавець.
 Попов Олександр Васильович (1919—1941) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Попов Олександр Васильович (1903—1962) — український селекціонер, лауреат Ленінської премії, буряковод.
 Попов Олександр Васильович (1855—1880) — російський філолог.
 Попов Олександр Васильович (* 1953) — радянський військовик.
 Попов Олександр Віталійович (* 1986) — російський музичний продюсер і діджей.
 Попов Олександр Володимирович (* 1951) — російський реставратор.
 Попов Олександр Володимирович (* 1965) — радянський і білоруський біатлоніст.
 Попов Олександр Володимирович (1976—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попов Олександр Володимирович (* 1971) — російський плавець.
 Попов Олександр Георгійович (* 1957) — російський композитор.
 Попов Олександр Григорійович (1917—2004) — радянський військовик.
 Попов Олександр Дмитрович (1889 — до 1941) — радянський сходознавець.
 Попов Олександр Дмитрович (* 1945) — радянський і російський машинобудівник.
 Попов Олександр Євгенович (* 1980) — російський журналіст.
 Попов Олександр Іванович (1891—1958) — учений-педагог, громадський діяч.
 Попов Олександр Іпполітович (1904—1979) — радянський військовик.
 Попов Олександр Йосипович (1944—2011) — радянський і російський театральний діяч.
 Попов Олександр Михайлович (1927—1996) — радянський колгоспник.
 Попов Олександр Михайлович (* 1947) — радянський і російський математик.
 Попов Олександр Миколайович (1820—1877) — російський історик.
 Попов Олександр Миколайович (1835—1914) — російський юрист.
 Попов Олександр Миколайович (1840—1910) — російський політик.
 Попов Олександр Миколайович (1885—1942) — російський художник.
 Попов Олександр Миколайович (1986) — український актор театру та кіно.
 Попов Олександр Миколайович (?—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Попов Олександр Никифорович (1840—1881) — російський хімік.
 Попов Олександр Олександрович (Аліпій) (1864—1912) — російський єпископ.
 Попов Олександр Олександрович (* 1980) — російський хокеїст.
 Попов Олександр Олександрович (1983—2015) — український військовик. Учасник російсько-української війни.
 Попов Олександр Павлович (1960) — український політик, член Партії регіонів, голова Київської міської державної адміністрації (з 2010), народний депутат Верховної Ради України 6-го скликання.
 Попов Олександр Петрович (1816—1885) — російський хірург.
 Попов Олександр Петрович (1828—1904) — російський архітектор.
 Попов Олександр Петрович — український науковець-аграрій.
 Попов Олександр Протогенович (1827—1887) — російський архітектор і археолог.
 Попов Олександр Романович (1922—2005) — радянський партійний діяч.
 Попов Олександр Серафимович (1863—1949) — радянський письменник.
 Попов Олександр Сергійович (1921—1991) — радянський військовик.
 Попов Олександр Степанович (1859–1906) — російський фізик та електротехнік, один з винахідників радіо.
 Попов Олександр Федорович (1815—1879) — російський математик.
 Попов Олександр Федорович (1906—1978) — радянський письменник.
 Попов Олександр Федорович (1916—1985) — радянський льотчик.
 Попов Олександр Юрійович — український військовик; учасник російсько-української війни. Див. також 
 Олександр Попов (фільм)